Die Abkürzung QEF steht für:
 Flugplatz Frankfurt-Egelsbach, Deutschland (IATA-Code)

Die Abkürzung Q.e.f. steht für:
 Quod erat faciendum (lateinisch), was zu machen war

 
QEF